Hechtklinge kann meinen:

 Hechtklinge oder Clip-Point-Klinge, Form einer Messerklinge
 Hechtklinge (Kocher), linkes Bachtal zum Kocher gegenüber Sulzbach am Kocher, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hechtbach